Por Puiseux pode estar à procura de:
 Puiseux (Ardenas)
 Puiseux (Eure-et-Loir)

Desambiguações de topônimos